«Спо́ртинг Канза́с-Си́ти» () — американский футбольный клуб из города Канзас-Сити, штата Канзас. С 1996 года выступает в MLS, высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады. Двукратный чемпион MLS (2000, 2013). Один из десяти оригинальных клубов, основавших лигу. Был основан под названием «Канзас-Сити Уиз». С 1997 по 2010 год был известен как «Канзас-Сити Уизардс». В ноябре 2010 года клуб был переименован в «Спортинг Канзас-Сити».

Домашний стадион клуба — «Чилдренс Мерси Парк». Главный тренер команды — Питер Вермес, в прошлом игрок клуба «Канзас-Сити» в 2000—2002 годах.

Визитная карточка

Название 
Первый сезон в MLS в 1996 году клуб провёл под названием «Канзас-Сити Уиз» (Kansas City Wiz). В 1997 году стал называться «Канзас-Сити Уизардс» (, «волшебники»).

17 ноября 2010 года клуб был переименован в «Спортинг Канзас-Сити». Согласно президенту клуба, название «Спортинг» (, «спортивный») происходит от sporting club («спортивный клуб») и подразумевает, что на основе клуба станут развиваться также и другие виды спорта. После переименования было объявлено о плане клуба добавить команды по регби и лякроссу.

Эмблема 
Конурбация Канзас-Сити расположена по обе стороны границы штатов Канзас и Миссури. За свою историю клуб базировался в обоих городах. Эмблема подчёркивает родственную связь двух Канзас-Сити. На каплевидной эмблеме клуба изображена стилистическая граница, проходящая через город и разделяющая его на Канзас-Сити штата Канзас на западе и Канзас-Сити штата Миссури на востоке. Одиннадцать полос в левой части (сторона Канзаса) представляют одиннадцать игроков команды на поле. В правой части эмблемы (сторона Миссури) расположены буквы «SC» («спортивный клуб»), переплетение которых навеяно дизайном посоха Асклепия и символизирует здоровье и выносливость.

Цвета 
Официальные цвета клуба — «светло-синий спортинг», «тёмный индиго» и «свинцовый».

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Стадионы 
С 1996 по 2007 годы клуб проводил домашние матчи в Канзас-Сити штата Миссури, на стадионе «Эрроухед Стэдиум», домашнем поле клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс» по американскому футболу. В 2008 году клуб переехал в Канзас-Сити штата Канзас, на стадион «Коммьюнити Америка Боллпарк», домашнее поле бейсбольного клуба «Канзас-Сити Ти-Боунс». С 2011 года выступает на своём собственном стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити, штата Канзас.

Текущий состав

Главные тренеры 

  Рон Ньюман (11 октября 1995 — 14 апреля 1999)
  Кен Фоугарти (14—28 апреля 1999, )
  Боб Ганслер (28 апреля 1999 — 19 июля 2006)
  Брайан Блисс (19 июля — 27 ноября 2006, )
  Кёрт Оналфо (27 ноября 2006 — 3 августа 2009)
  Питер Вермес (4 августа — 10 ноября 2009, ; 10 ноября 2009 — )

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (2): 2000, 2013
 Обладатель Supporters’ Shield (1): 2000
 Победитель Открытого кубка США (4): 2004, 2012, 2015, 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Канзаса
Канзас-Сити (Канзас)